Ка́лверт () може означати англомовне прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 
 Едді Калверт (; 1922—1978) — англійський трубач, популярний у 1950-х роках.
 Кейсі Калверт (; 1990) — американська порноакторка і кінопродюсерка.
 Кен Калверт (; 1953) — американський політик-республіканець.
 Скіллоні Калверт (; 1988) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2012).
 Френк Калверт (; 1828—1908) — англійський емігрант, консульський чиновник у східному Середземномор'ї та археолог-аматор.
 Чарльз Бенедикт Калверт (; 1808—1864) — американський політик та меценат.

Ім'я 
 Калверт Вокс (; 1824—1895) — британсько-американський архітектор і ландшафтний дизайнер.

Топонім

Калверт () — округ (графство) у штаті Меріленд, США.
 Калверт — місто, штат Техас
 Калверт — переписна місцевість, штат Алабама